Попадюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Попадюк, Дору (род. 1995) — румынский футболист, полузащитник.
 Попадюк, Роман Егорьевич (род. 1950) — американский преподаватель, государственный деятель и дипломат.